Szilágyi Ákos (1909–1971) grafikus
 Szilágyi Ákos (1950–) József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas költő, esztéta, szerkesztő, Pulitzer-emlékdíjas közíró, Oroszország-kutató, habilitált egyetemi docens
 Szilágyi Ákos (1995–) síugró